Cichorioideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). Obejmuje dużą grupę 93 rodzajów z 1,5 tysiącem gatunków (dodatkowo należy tu co najmniej 7,5 tysiąca mikrogatunków). W końcu drugiego dziesięciolecia XXI wieku podrodzina została uszczuplona do jednego plemienia Cichorieae, ponieważ inne plemiona tradycyjnie tu włączane tworzą odrębny klad czyniąc podrodzinę we wcześniejszym ujęciu taksonem parafiletycznym. Wyodrębnione one zostały w podrodzinę Vernonioideae.

Podrodzina jest niemal kosmopolityczna, przy czym najbardziej zróżnicowana jest na półkuli północnej, zwłaszcza w strefie umiarkowanej. Tylko nieliczne gatunki obecne są w tropikach.

Wiek grupy koronnej podrodziny datowany jest na 23,5 miliona lat.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny
W obrębie podrodziny wyróżniane jest jedno plemię Cichorieae i 11 podplemion.

Podplemię Chondrillinae (W.D.J.Koch) Lamotte

 Chondrilla (Tourn.) Tourn. ex L. – chondrilla
 Phitosia Kamari & Greuter
 Willemetia Neck. ex Neck.

Podplemię Cichoriinae Cass. ex Dumort.

Podplemię Crepidinae Cass. ex Dumort.

Podplemię Hieraciinae Cass. ex Dumort.
 Andryala L. – jawełna
 Hieracium Tourn. ex L. – jastrzębiec
 Hispidella Lam.
 Pilosella Hill. – kosmaczek
 Schlagintweitia Griseb.

Podplemię Hyoseridinae Less.
 Aposeris Neck. ex Cass. – sałatnica
 Hyoseris L.
 Launaea Cass.
 Reichardia Roth
 Sonchus L. – mlecz

Podplemię Hypochaeridinae Less.

Podplemię Lactucinae (Cass.) Cass. ex Dumort.
 Cicerbita Wallr. – modrzyk
 Lactuca L. – sałata (w tym Mycelis – sałatnik)
 Notoseris C.Shih
 Paraprenanthes Chang ex C.Shih
 Stenoseris C.Shih

Podplemię Microseridinae Stebbins

Podplemię Scolyminae Less.

 Catananche L. – kupidynek
 Gundelia L.
 Hymenonema Cass.
 Scolymus Tourn. ex L. – osociec

Podplemię Scorzonerinae Cass. ex Dumort.

Podplemię Warioniinae Gemeinholzer & N.Kilian
 Warionia Benth. & Coss.

Przypisy